Максимална полетна маса (МПМ) или Максимална полетна тежина једне летелице је максимална маса при којој пилот летелице сме да покуша да полети са земље, због структурних или других ограничења. Аналогни термин за ракете (носаче) је Бруто полетна маса (БПМ) или Бруто полетна тежина. МПМ је обично изражена у килограмима или фунтама.

МПМ је максимална тежина при којој летелица постиже све захтеве током лета који су јој приписани. МПМ летелице је фиксна, не варира са надморском висином или температуром ваздуха, или са дужином писте коју летелица користи за полетање или слетање. Друга врста масе - максимална дозвољена полетна маса, или регулисана полетна маса варира са подешавањима закрилаца, надморске висине, температуре ваздуха, дужине писте и других фактора. Она је различита при сваком полетању, али никада не сме прекорачити МПМ.

Компоненте полетне масе 
 маса празне летелице
 путници и пртљаг
 товар (терет)
 резервно гориво
 гориво за пут
 гориво за таксирање пистом

Листа летелица по МПМ 

МПМ - Максимална полетна маса; ММС - максимална маса при слетању; ПД - Полетна дистанца (на нивоу мора при 15° Ц и МПМ); СД - Слетна дистанца (на нивоу мора при 15° Ц и ММС)

Извори 

Цивилни авиони
Војни авиони